Аэропорт Гумаре , также известный как Аэропорт Гомаре, — коммерческий аэропорт, расположенный в Гумаре, Ботсвана.

Общие сведения 
Порт обслуживает полёты авиации общего назначения.

В связи с ухудшением состояния ВПП аэропорт может быть закрыт.

См. также 
 Список аэропортов в Ботсване

Примечания

Ссылки 
 

Аэропорты Ботсваны